Umweltrat steht für:
 Sachverständigenrat für Umweltfragen – Wissenschaftliches Beratungsgremium der deutschen Bundesregierung
 Rat für Umwelt –  Der Rat setzt sich zusammen aus den Umweltministern der EU